Арти́ и Пеи́-де-Субе́стр () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6402. Всего в кантон Арти и Пеи-де-Субестр входит 55 коммун, центральный офис расположен в Арти.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Артес-де-Беарн (20 коммун), Арзак-Арразиге (23 коммуны), Лескар (5 коммун), Ортез (5 коммун), Сен-Пьер-д’Ирюб (1 коммуна) и Лагор (1 коммуна).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Арти и Пеи-де-Субестр на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи